Battaglia (z italského battaglia, v překladu boj nebo bitva), může znamenat:

rodové jméno šlechtického rodu Battagliů, jehož jedna linie se usadila v Čechách

 Josef Battaglia (1824–1891)
 Quido Julius Battaglia (1873–1962)
 Blanka Marie Battaglia (1911–2005)
 Christian Battaglia (1914–1991)

další osoby téhož příjmení

 Roger Battaglia (1873–1950), rakouský politik
 Letizia Battaglia (1935–2022), italská fotografka

Rozcestníky - příjmení